Gelre (Geldria) – kraina historyczna w Holandii
 Gelre (Geldern) – miasto w Niemczech, w Nadrenii Północnej-Westfalii